Als Weltmeisterschaft 1972 oder WM 1972 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1972 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1972, siehe Olympische Winterspiele 1972/Ski Alpin
 Automobil-Weltmeisterschaft 1972
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1972
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1972
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1972
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1972
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1972
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1972
 Faustball-Weltmeisterschaft 1972
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1972, siehe Olympische Sommerspiele 1972/Gewichtheben
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1972
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1972, siehe Olympische Winterspiele 1972/Ski Nordisch
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1972
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 1972
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1972
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1972
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1972
 Snooker-Amateurweltmeisterschaft 1972
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1972
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1972
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1972

!
Weltmeisterschaften nach Jahr